Isoterma, in termodinamica, è una variazione dello stato di un sistema fisico durante la quale la temperatura  rimane costante.
Isoterma, in meteorologia, è una delle linee sulle carte del tempo che uniscono i punti della terra e del mare  che hanno la stessa temperatura.